Маяк Морро-Хабле () — действующий маяк на канарском острове Фуэртевентура. Маяк расположен на краю пляжа, недалеко от города и курорта .

История 
Маяк построен в 1991 году. Это самый высокий маяк на Канарских островах с башней высотой 59 метров, что выше, чем у маяка Маспаломас на Гран-Канарии высотой 56 метров и у маяка Печигера на Лансароте высотой 50 метров.

При фокусной высоте 62 метра над уровнем моря, его свет виден на расстоянии 17 морских миль. Характеристика огня — группо-проблесковый, две вспышки белого света каждые 10 секунд.

Маяк Морро-Хабле иногда путают со старым маяком XIX века Пунта-Хандия, который находится в 22 километрах на запад, на западном конце полуострова Хандия.

Примечания 

Маяки Канарских островов